Місто-держава Сінгапур має понад 4300 завершених висотних будівель, більшість з яких розміщені в діловому центрі міста. В місті є 49 хмарочосів, які підносяться на висоту більше ніж 140 м. Три будівлі ділять титул найвищої споруди Сінгапуру: United Overseas Bank Plaza One, Republic Plaza та Overseas Union Bank Centre. Ці три вежі, які разом займають 91-е місце серед найвищих будівель світу, мають кожна по 280 м висоти. У Сінгапурі діє законодавче обмеження, що будівлі в центральній діловій частині міста не повинні перевищувати 280 м через близькість військової авіабази Пейя Лебар.

Історія хмарочосів Сінгапуру почалася у 1939 році зі спорудження 17-поверхової будівлі Cathay Building. Ця 70-метрова будівля була на момент завершення найвищою будівлею в Південно-Східній Азії; 1954 року її перевершила 87-метрова будівля Asia Insurance Building, яка залишалась найвищою в Сінгапурі аж до спорудження в 1958 році 100-метрового Shaw Centre. Сінгапур пройшов через будівельний бум в 1970-х та 1980-х, що був наслідком швидкої індустріалізації міста. Саме в цей час найвищою спорудою в місті став Overseas Union Bank Centre; 280-метрова будівля була найвищою у світі за межами північної Америки з 1986 року до 1989, коли була побудована вежа Bank of China Tower у Гонконзі. Будівельний бум на хмарочоси тривав протягом 1990-х та 2000-х, коли було побудовано щонайменше 30 хмарочосів висотою понад 140 м, багато з них житлові будинки.

Починаючи з 2000 року, спостерігається різке збільшення будівництва хмарочосів, особливо в районі затоки Маріна. Один з проектів, що будується, це Marina Bay Financial Centre, який включає дві офісні вежі та 227-ми метровий житловий хмарочос. Проект планується завершити до 2010 року. Є також кілька проектів до будівництва в міському торговельному районі, Орчард Роуд. Будується 43-ох поверховий The Orchard Residences висотою 245 м, що має утворити єдиний комплекс з торговим центром ION Orchard. Крім того, на площі Рафлза почалося будівництво Ocean Financial Centre, 43-ох поверхового хмарочоса із запланованою висотою 218 м.



Найвищі будівлі

Коментарі 

 A. ^ The UIC Building, completed in 1973, tied the height of Meritus Mandarin Singapore Tower Two. The city therefore had two tallest buildings until the completion of the United Overseas Bank Plaza Two in 1974.
 B. ^ The United Overseas Bank Plaza One, completed in 1992, tied the height of the Overseas Union Bank Centre. The city therefore had two tallest buildings until the completion of Republic Plaza in 1995, which also tied the height of the two older structures. Since 1995, Singapore has had three tallest buildings.

Примітки 
В загальному
 
 
Зокрема

Посилання 
 Diagram of Singapore skyscrapers  on SkyscraperPage.com

Хмарочоси Сінгапура
Списки найвищих будівель
Списки:Сінгапур